Mahala Jevreja u Beogradu nastala je u 16. veku na dunavskoj obali. Zgrade su bile prizemne i na sprat pokrivene crepom. Svaka je imala baštu.

Istorijat 

Jevreji u Beogradu smatraju da su u Beogradu od prastarih vremena. Istorijsko tvrđenje Jevreja je da je tvrđava postojala za vreme jevrejske države, da je Beograd bio Jevrejima znan u to doba. Život Jevreja U Beogradu je u knjigama u pismenim dokumentima. Zbog ratova u Beogradu, nisu se održali. 1566.godine prva jevrejska knjiga Rabina Josifa ben Lav-a o jevrejima u Beogradu, poznat kao naučnik svog doba. Rabini su se obraćali znanstvenim pitanjima. Doseljeni Jevreji su bili po broju obrazovani viši i jači od braće u Turskoj. Čim su ostali u nekom gradu osigurali bi sebi opstanak, i versku opštinu. 1521.godine u Beogradu su bili španski Jevreji. Zatekli su jevrejsku opštinu, ali su obrazovali svoju opštinu, pod zaštitom sultanovog upravnika Beograda.

U sefardskim opštinama čuvali su sefardski jezik, običaje i obrede, razlikujući se od drugih Jevreja. Njihove zajednice su bile velike, imale su delove ostalog Jevrejstva, da su posle više decenija dominirali španskim jezikom i svojim obredima po Balkanu.

Reference  

Јевреји у Србији
Историја Београда